Hacer País () é um partido político peruano progressista. Fundado em dezembro de 2019, a organização está em processo de registro como partido político para participar formalmente das eleições gerais de 2021 do Peru.

Partidos políticos social-democratas
Partidos políticos do Peru
Partidos políticos fundados em 2019